Sterba ou Štěrba est un patronyme porté notamment par :
 Richard (F.) Sterba
 Tatana Sterba

 le corydoras de Sterba (Corydoras sterbai)